Telem má více významů:

 v bibli:
 Telem – postava z Knihy Ezdráš
Telem – město v Judeji z Knihy Jozue

Telem (politická strana), politická strana v moderním Izraeli
Telem (Har Chevron), izraelská osada na Západním břehu Jordánu
Nachal Telem, vádí na Západním břehu Jordánu
Benjamin Telem, izraelský generálmajor a velitel loďstva

Reference